Benifairó de les Valls kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benifairó de les Valls (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Benifairó de les Valls (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar